Amerikai Egyesült Államok, angolul United States of America

 The United States of America, amerikai experimental rockzenekar (1967–1968)
 The United States of America, az együttes egyetlen nagylemeze 1968-ból
 The United States of America, 1975-ös amerikai film James Benning és Bette Gordon rendezésében